Donna che ama  (The Battle of the Sexes) – film del 1914 diretto da D.W. Griffith
 La battaglia dei sessi (The Battle of the Sexes) – film del 1928 diretto da D.W. Griffith
 La battaglia dei sessi (The Battle of the Sexes) – film del 1960 diretto da Charles Crichton
 The Battle of the Sexes – film documentario del 2013 diretto da James Erskine e Zara Hayes

Pagine correlate 
 Battle of the Sexes